El nombre Javier Pérez puede referirse a las siguientes personas:

 Javier Pérez (artista), artista plástico español, Bilbao 1968;
 Javier Pérez de Cuéllar, quinto secretario general de las Naciones Unidas;
 Javier Pérez Pérez, expresidente del Club Deportivo Tenerife;
 Javier Pérez Fernández, escritor español;
 Javier Pérez, secretario técnico de fútbol;
 Javier Pérez Iniesta, baloncestista español;
 Javier Pérez Hernández, Los Eternos Rivales, venezolano;
 Javier Pérez, futbolista chileno;
 Javier Pérez Polo, practicante de taekwondo español;
 Javier Pérez de Lucía Burgos, "Javi Pérez", futbolista español.